Колораду:

 Колораду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Колораду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.